Le tournoi de tennis de Hanovre est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1999, classée en catégorie Tier II, se dispute du 15 au .

Jana Novotná remporte le simple dames. En finale, elle bat Venus Williams, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Serena Williams et Venus Williams.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hanovre
 Saison 1999 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1999
Hanovre
Tennis en Allemagne en 1999
Compétition de tennis à Hanovre
Tennis en février 1999